Bahnhof Neumarkt steht für:

 Bahnhof Neumarkt am Wallersee, Salzburg
 Bahnhof Neumarkt-Kallham, Oberösterreich
 Bahnhof Neumarkt (Oberpfalz), Bayern
 Bahnhof Neumark (Sachs), Sachsen
 Bahnhof Neumarkt-Sankt Veit, Bayern
 Bahnhof Neumarkt-Tramin, Südtirol

Siehe auch:
 Bahnhöfe in Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern